Hema – gruppo etnico della Repubblica Democratica del Congo
 Hema – figura della mitologia polinesiana
 Hemā (हेमा) – nome proprio di persona indiano
 Hema (హేమ) – attrice di Tollywood
 HEMA – catena olandese di negozi
 HEMA – neologismo in forma di acronimo (dall'inglese Historical European martial arts) che indica le arti marziali tradizionali europee
 HEMA – monomero usato per la creazione del polimero poliidrossietilmetacrilato
 HEMA – codice ICAO del Marsa Alam International Airport
 Hema (o hima, حمى) – riserva naturale della penisola arabica